Charles Delacroix (1741-1805), een Frans politicus 
Eugène Delacroix (1798-1863), een Frans kunstschilder, wettige zoon van Charles
Blanche Delacroix, de tweede vrouw van de Belgische koning Leopold II
Léon Delacroix (1867-1929), premier van België van 1918 tot 1920
Delacroix (metrostation), een metrostation in Brussel